Carlos Barroso é um compositor de música popular brasileira.

Compositores do Pará
Naturais de Belém (Pará)